Tornberg ist der Familienname folgender Personen:
Anna-Karin Tornberg, schwedische Mathematikerin
 Carl Johan Tornberg (1807–1877), schwedischer Orientalist
 Johan Tornberg (* 1973), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer sowie Sportreporter

Siehe auch:
 Dornberg